Piauí - um estado do Brasil
Ou ainda:
Rio Piauí - rio brasileiro do Piauí
Rio Piauí (Sergipe) - rio brasileiro do Sergipe
Revista Piauí - revista brasileira
Piauí Esporte Clube - de Teresina
CT Piauí (D-31) - um contratorpedeiro da Marinha do Brasil; (1943-1989)
CT Piauhy (CT-3) - um contratorpedeiro da Marinha do Brasil; (1908-1944)
Monitor Encouraçado Piauhy - um encouraçado da Marinha do Brasil; (1866-1897)

Desambiguação